Григурко — українське прізвище, утворене від Григур — народної форми імені Григорій.
 Григурко Іван Сергійович (1942—1982) — український радянський письменник.
 Григурко Любов Василівна ( 1971) — радянська й українська спортсменка і тренер.

Див. також 
 Григоренко